Вена има више значења:
 Вена
 Вена (Катанија)
 Вена (Торино)